Abenberg steht für:
 Abenberg, Stadt im Landkreis Roth, Mittelfranken, Bayern
 Abenberg (Berg) (430 m), Berg bei der gleichnamigen Stadt
 Abenberg (Adelsgeschlecht), ehemaliges fränkisches Adelsgeschlecht
 Burg Abenberg, Burg in der gleichnamigen Stadt
 Abenberg (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern

Siehe auch:
 Abensberg (Begriffsklärung)